

Toponymie

Meeuwen, village de la commune de Meeuwen-Gruitrode, dans le Limbourg belge

Meeuwen, village de la commune d'Aalburg, dans la province du Brabant-Septentrional
 Van Meeuwen, est un noble famille

Homonymie de toponyme